Příjmení Růžek, přechýleně Růžková,  nese více různých osobností:

 Božena Růžková (1863–1934) – česká pedagožka, knihovnice a redaktorka
 Jaroslav Růžek (* 1943) – československý fotbalový brankář
 Jiří Růžek – více různých osob (rozcestník)
 Martin Růžek (1918–1995) – český herec
 Miloslav Růžek (diplomat) (1923-2007) – český diplomat
 Miloslav Růžek (saxofonista) – český saxofonista a hudební skladatel
 Pavel Růžek (1951–2011) – český spisovatel
 Vladimír Růžek (* 1950) – český archivář a historik

Česká příjmení